Le  est le méridien joignant les points de la surface de la Terre dont la longitude est égale à 179 degrés :
 le  ouest, dans l'hémisphère ouest ;
 le  est, dans l'hémisphère est.

Lorsque l'expression « 179 méridien » est utilisée sans précision, l'hémisphère concerné dépend du contexte.